Ichinomiya (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi.
Ichinomiya (gemeente), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Aichi.
Ichinomiya (Chiba), een gemeente in de Japanse prefectuur Chiba.
Ichinomiya (Kumamoto), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto.
Ichinomiya (Tsuna), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo.
Ichinomiya (Shiso), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo.
 Ichinomiya (Yamanashi), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Yamanashi.